Live at the Point – album dal vivo di Christy Moore del 1994
 Live at the Point – album dal vivo di Shawn Smith del 2000
 Live at the Point 2006 – album dal vivo di Christy Moore del 2006